Amtsgericht Langen bezeichnet

 Amtsgericht Langen (Niedersachsen) bei Bremerhaven
 Amtsgericht Langen (Hessen) im Landkreis Offenbach